Hot Springs ("sorgenti termali" in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Hot Springs – capoluogo della Contea di Garland, Arkansas
 Hot Springs – località della Contea di Plumas, California
 Hot Springs – città della Contea di Madison, Carolina del Nord
 Hot Springs – capoluogo della Contea di Fall River, Dakota del Sud
 Hot Springs – città della Contea di Sanders, Montana
 Hot Springs – località della Contea di Bath, Virginia
 Hot Springs – città fantasma della Contea di King, Washington.

Letteratura 
Giocarsi la pelle (Hot Springs) – romanzo di Stephen Hunter del 2000